Гульфик — проріз або клапан в передній частині штанів або нижньої білизни. У західноєвропейському історичному костюмі гульфик виконувався у вигляді окремої частини чоловічих штанів, яка пристібалася спереду до пояса та прикривала геніталії. 
 Гульфик — елемент обладунку, що служив для захисту геніталій.